Wickliffe ist der Name folgender 

Personen:
 Charles A. Wickliffe (1788–1869), US-amerikanischer Politiker
 Dominick Wickliffe, US-amerikanischer Rapper, Künstlername Crooked I

Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Wickliffe (Indiana)
 Wickliffe (Kentucky)
 Wickliffe (Louisiana)
 Wickliffe (Ohio)
 Wickliffe (Oklahoma)

in Australien:
 Wickliffe (Victoria)

Siehe auch:
 Wycliffe
 Wyclef